Самарканд может означать:

Топоним 
 Самарканд — город в Узбекистане, административный центр Самаркандской области, один из древнейших городов мира.
 Самарканд — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Самарканд — посёлок в Альметьевском районе Татарстана Российской Федерации.
 Самарканд — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана.

Другое 
 «Самарканд» — международный аэропорт города Самарканд в Узбекистане.
 Самарканд — одна из крупнейших железнодорожных станций Узбекистана.
 «Самарканд» — колёсный вооружённый пароход Аральской флотилии Российской империи.
 «Самарканд» — коммерческий банк в Узбекистане.
 «Самарканд» — турецкий телеканал.
 «Самарканд» — российский военный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
 «Самарканд» — исторический роман французско-ливанского писателя Амина Маалуфа.
 «Самарканд» — исторический телесериал производства ОАЭ.
 «Самарканд» — название узбекского футбольного клуба «Динамо» Самарканд в 1968—1970 и 1998—2000 годах.
 «Самарканд-Динамо» — название узбекского футбольного клуба «Динамо» Самарканд в 2001—2008 годах.

См. также 
 Самаркандская область
 Самаркандский район
 Самаркандский сельский округ